Коста Николов може да се отнася за:
 Коста Николов (1851 – ?), български опълченец от Ресен
 Коста Николов (1857 – 1841), български опълченец от Свети Никола или Куманово
 Коста Николов (1873 – 1944), български генерал;
 Коста Николов (1872 – 1957), български просветен деец;
 Коста Николов (1875 – 1931), войвода на ВМОРО;
 Коста Николов (?-?), войвода от Кресненско-Разложкото въстание.
 Коста Николов (1891 – 1961) – български архитект